В одиночному розряді тенісного турніру Northern California Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Еллі Гакамі здобула титул, у фіналі перемігши Меліссу Гарні 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мелісса Гарні (фінал)
  Террі Фелпс (півфінал)
  Кеті Джордан (чвертьфінал)
  Барбара Геркен (1-ше коло)

 Маріана Перес-Рольдан (півфінал)
 Бет Герр (1-ше коло)
 Відсутня
 Камілл Бенджамін (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Northern California Open